Loin d'ici est une chanson autrichienne (chantée en français) de 2015, de Zoë Straub.
 Loin d'ici (Down in the Delta) est un film américain réalisé par Maya Angelou, sorti en 1998 au cinéma.
 Loin d'ici (Faraway) est un film allemand réalisé par Vanessa Jopp, sorti en 2023 au cinéma.